Lee Evans – velocista statunitense
 Lee Evans – giocatore di football americano statunitense
 Lee Evans – attore e sceneggiatore britannico
 Lee Evans – calciatore gallese
 Lee Evans – arbitro di calcio gallese